Tóth Dávid (1974) szobrász
Tóth Dávid (1985) kajakozó
Tóth Dávid (1998) labdarúgó